Sarina steht für:

 Sarina (Queensland), Ort in Australien
 ein Diminutiv von Sara (Name)